Berne - infestação por um inseto parasita em seu estágio larval

Localidades 

Berne (Baixa Saxônia)

Berne (Indiana)
Berne (Nova Iorque)

Berné

Ver também 
Berna
Bern

Desambiguação